Чжан Лин (; родилась 28 октября 1989 года в Британском Гонконге) — китайская теннисистка; победительница 20 турниров ITF (13 — в одиночном разряде)

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (7)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Гонконга